Rozprza (gemeente)
 Rozprza (Łódź)